Trebons kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Trébons, departementet Hautes-Pyrénées i regionen Occitanien, 
 Trébons-de-Luchon, departementet Haute-Garonne i regionen Occitanien, 
 Trébons-sur-la-Grasse, departementet Haute-Garonne i regionen Occitanien,